Суперкубок Сінгапуру з футболу 2018  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 березня 2018 року між чемпіоном і володарем Кубка Сінгапуру клубом Альбірекс Ніїгата Сінгапур та віце-чемпіоном Сінгапуру клубом Тампінс Роверс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на footballdatabase
 Матч на сайті Асоціації футболу Сінгапуру
 Матч на сайті Альбірекс Ніїгата Сінгапур

2018
Сінгапур
Березень 2018
2018 у сінгапурському спорті